

Села:
 Тарасівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Тарасівка — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Тарасівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Тарасівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Тарасівка — Вінницька область, Калинівський район
 Тарасівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Тарасівка — Вінницька область, Оратівський район, Лопатинська сільська рада
 Тарасівка — Вінницька область, Оратівський район, Підвисоцька сільська рада
 Тарасівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Тарасівка — Вінницька область, Гайсинський район, Чечельницька селищна громада
 Тарасівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада (в минулому — Верхньодніпровський район)
 Тарасівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянська сільська громада (в минулому — Криничанський район)
 Тарасівка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район, Почино-Софіївська сільська рада
 Тарасівка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район, Топчинська сільська рада
 Тарасівка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район, Шевченківська сільська рада
 Тарасівка — Дніпропетровська область, Межівський район
 Тарасівка — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Тарасівка — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Тарасівка — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Тарасівка — Донецька область, Волноваський район
 Тарасівка — Донецька область, Костянтинівський район
 Тарасівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Тарасівка — Житомирська область, Житомирський район
 Тарасівка — Житомирська область, Коростенський район
 Тарасівка — Закарпатська область, Тячівський район
 Тарасівка — Запорізька область, Оріхівський район
 Тарасівка — Запорізька область, Пологівський район
 Тарасівка — Запорізька область, Чернігівський район
 Тарасівка — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Тарасівка — Київська область, Білоцерківський район
 Тарасівка — Київська область, Бориспільський район
 Тарасівка — Київська область, Броварський район
 Тарасівка — Київська область, Володарський район
 Тарасівка — Київська область, Кагарлицький район
 Тарасівка — Київська область, Києво-Святошинський район
 Тарасівка — Київська область, Миронівський район
 Тарасівка — Київська область, Обухівський район
 Тарасівка — Київська область, Переяслав-Хмельницький район
 Тарасівка — Київська область, Сквирська міська громада
 Тарасівка — Київська область, Тетіївський район
 Тарасівка — Київська область, Фастівський район
 Тарасівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)
 Тарасівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Новгородківська селищна громада (в минулому — Новгородківський район)
 Тарасівка — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Тарасівка — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Тарасівка — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Тарасівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Тарасівка — Луганська область, Сватівський район
 Тарасівка — Львівська область, Львівський район
 Тарасівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Тарасівка — Миколаївська область, Врадіївський район
 Тарасівка — Миколаївська область, Казанківський район
 Тарасівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Тарасівка — Одеська область, Березівський район
 Тарасівка — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Семенівський район)
 Тарасівка — Полтавська область, Лубенський район, Гребінківська міська громада (до 2020 року — Гребінківський район)
 Тарасівка — Полтавська область, Лубенський район, Оржицька селищна громада (до 2020 року — Оржицький район)
 Тарасівка — Полтавська область, Лубенський район, Хорольська міська громада (до 2020 року — Хорольський район)
 Тарасівка — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 року — Зіньківський район)
 Тарасівка — Полтавська область, Полтавський район, Карлівська міська громада (до 2020 року — Карлівський район)
 Тарасівка — Сумська область, Великописарівський район
 Тарасівка — Сумська область, Кролевецький район
 Тарасівка — Тернопільська область, Збаразький район
 Тарасівка — Харківська область, Сахновщинський район
 Тарасівка — Херсонська область, Скадовський район
 Тарасівка — Херсонська область, Олешківський район
 Тарасівка — Хмельницька область, Городоцький район
 Тарасівка — Хмельницька область, Ізяславський район
 Тарасівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Тарасівка — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Тарасівка — Черкаська область, Звенигородський район
 Тарасівка — Черкаська область, Золотоніський район
 Тарасівка — Черкаська область, Уманський район
 Тарасівка — Чернігівська область, Ічнянський район
 Тарасівка — Чернігівська область, Коропський район
 Тарасівка — Чернігівська область, Прилуцький район

 Тарасівка — колишнє село Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, знято з обліку
 Тарасівка (Компаніївський район) — колишнє село в Кіровоградській області
 Тарасівка — колишнє село Роменського району Сумської області, зняте з обліку 23 лютого 2007 року
 Тарасівка — село Кегичівського району Харківської області приєднано до села Вовківка
 Тарасівка — колишнє село Чигиринського району Черкаської області в 1959 році затоплене водами Кременчуцького водосховища
 Тарасівка — колишнє село Бобровицького району Чернігівської області, знято з обліку рішенням Чернігівської обласної ради від 22 грудня 1995 року

Селище:
 Тарасівка — Черкаська область, Тальнівський район

Залізничні станції і зупинні пункти:
 Тарасівка — зупинний пункт Одеської залізниці
 Тарасівка — зупинний пункт Південної залізниці
 Тарасівка — зупинний пункт Київської дирекції Південно-Західної залізниці

Тарасівка () — село, Мінська область, Борисовський район

Див. також 
 Вільна Тарасівка
 Мала Тарасівка
 Нова Тарасівка
 Весела Тарасівка